La tour de Nesle est une tour de l’ancienne enceinte de Paris construite par Philippe II au .

Elle a donné son nom à l’affaire de la tour de Nesle, affaire d’État au  impliquant trois belles-filles de Philippe le Bel.

Théâtre 
 1832 : La Tour de Nesle, drame de Frédéric Gaillardet réécrit par Alexandre Dumas.

Cinéma 
 1909 : La Tour de Nesle, film français d'Albert Capellani ;
1925 : La torre di Nesle, film italien de Febo Mari ;
 1937 : La Tour de Nesle, film français de Gaston Roudès ;
 1955 : La Tour de Nesle, film français d'Abel Gance ;
 1966 : La Tour de Nesle, téléfilm français de Jean-Marie Coldefy ;
 1968 : La Tour de Nesle (Der Turm der verbotenen Liebe), film allemand de Franz Antel ;
 2021 : La Tour de Nesle, film français de Noël Herpe.

Bande dessinée 
 La tour de Nesle est la quarante-et-unième histoire de la série Les Mousquetaires de Mazel et Raoul Cauvin

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre